

Mythologie Grecque 
 Proto, la Néréide

Patronymie 
Proto est un patronyme notamment porté par :
 Félix Proto (1842-1913), homme politique français.
 Ludovic Proto (1965-), boxeur français.
 Sébastien Proto (1977-), haut fonctionnaire français.
 Silvio Proto (1983-), joueur de football belge.

Autres 
 Le proto, courant de modélisme ferroviaire.
 Proto Motors, marque automobile coréenne.
 PROTO, un concept de réacteur nucléaire à fusion devant succéder à ITER et à DEMO

Préfixe 
Le préfixe proto-, du grec, signifie premier.
prototype : premier modèle, maquette
protohistoire : histoire première
protoétoile : étoile naissante
protoféminisme : concept désignant le féminisme dans des contextes où celui-ci est encore inconnu

Homonymie de patronyme